«Parole parole» () — песня, написанная Лео Кьоссо,  и Джанни Феррио. Первыми исполнили песню в 1972 году итальянская певица Мина и актёр Альберто Лупо.

О песне 
Текст песни был написан Лео Кьоссо и , авторами итальянского музыкального телешоу «Teatro 10». Музыку и партитуру написал Джанни Феррио, дирижёр оркестра всё того же шоу. Весной 1972 года песня впервые была исполнена, она стала заключительным номером восьмого выпуска «Teatro 10». Песня представляет собой диалог — пение Мины и декламация Альберто Лупо. Пародийную версию песни той же весной 1972 года Мина исполнила с Адриано Челентано в одном из выпусков «Teatro 10».

Как сингл песня была выпущена в апреле 1972 года, она стала бестселлером и одним из главных хитов Мины.

В 2007 году Мина для альбома Todavía перезаписала песню на испанском языке совместно с Хавьером Санетти.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Версия Далиды и Алена Делона 

В 1973 году французская певица Далида записывает кавер-версию песни на французском языке совместно с актёром Аленом Делоном. Французскую версию написала египетская певица Жаклин Самуда, больше известная под псевдонимом Michaële. Запись прошла в октябре 1972 года, а выпущена песня была в начале 1973 года как сингл. Позднее песня войдёт в альбом Далиды Julien.

Песня достигла десятого места в сингловом чарте Франции, продажи в первый год превысили двести тысяч копий. Также песня вошла в топ-3 чартов Мексики, Португалии и Японии.

Поскольку Ален Делон был задействован на съёмках фильмов заграницей, то Далида исполняла песню сольно с использованием фонограммы Делона, также в разное время с певицей эту песню исполняли различные французские актёры.

В 1974 году Далида записывает немецкую версию песни под названием «Worte nur Worte».

Чарты

Другие кавер-версии

На итальянском языке 
 1988 — Анна Окса и Энрико Монтесано
 2010 — Никколо Фаби и Мина
 2010 — Анастасия Стоцкая и Алексей Леденёв
 2014 — Мондо Марчо
 2014 — Клаудия Джерини и Джиджи Пройетти
 2015 — Клаудия Арвати и Фрэнки Ловечио

На французском языке 
 1973 — Далида и Жан Галлан
 1973 — Шарло
 1996 — Ален Делон и Селин Дион
 2003 — Аманда Лир и Титофф
 2005 — Žofka (Матиам Руссо и Михаэль Рикар)
 2009 — Наташа Урбаньска
 2009 — Стелла Джанни и Ален Делон
 2019 — Зара и Жерар Депардьё

На португальском языке 
 1972 — Майса и Раул Кортес («Palavras palavras»)
 1972 — Тонича и Жуан Перри («Parole Parole»)
 2009 — Агата Витор Эспадинья («Promessas Promessas»)

На немецком языке 
 1973 — Далида и Фридрих Шюттер («Worte nur Worte»)
 1983 — Далида и Харальд Юнке («Worte nur Worte»)
 2010 — Вики Леандрос и Бен Беккер («Gerede Gerede»)

На нидерландском языке 
 1972 — Николь и Хьюго («Die woorden die woorden»)
 1972 — Лисбет Лист и Рамзес Шаффи («Gebabbel»)

На испанском языке 
 1972 — Кармен Севилья и Франсиско Рабаль
 2007 — Мина и Хавьер Санетти («Parole parole»)

На русском языке 
 2003 — Света Светикова и Гоша Куценко («Слова, слова»; на русском языке)
 2009 — Теона Дольникова и Гоша Куценко («Слова, слова»; на русском языке)

Прочие версии 
 1973 — Акико Накамура и Тосиюки Хосокава («Amai Sasayaki»; на японском языке)
 1975 — Ажда Пеккан («Palavra Palavra»; на турецком языке)
 1982 — Эльда Вильдер и Борис Кавацца («Besede Besede»; на словенском языке)
 1991 — Ксенья Эркер и Реля Башич («Parole parole»; на хорватском языке)
 1992 — Маринелла и Костас Спиропулюс («Kouvedes»; на греческом языке)
 2014 — Флора Керимова и Агиль Гулиев («Unutma unutma»; на азербайджанском)

Примечания

Ссылки 

Песни 1972 года
Синглы 1972 года
Песни на итальянском языке
Песни Мины
Песни Далиды
Песни Аманды Лир
Песни-дуэты
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы PDU